Steve Vickers est un joueur de hockey sur glace canadien né en 1951;
 Steve Vickers est un joueur de football anglais né en 1967.